Verkleinwoord van Loper, verder:
 Gewoon dwerglopertje
 Slank dwerglopertje
 Zuidelijk dwerglopertje